Riedrich ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Riedrich (* 1942), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Karl Riedrich (* 1926), deutscher Fußballspieler